Владимир Дмитриевич Орлов (25 мая 1856 — 23 июня 1915) — русский врач.

Биография 
Родился 25 мая 1856 года. Из духовного сословия. Воспитанник Самарской гимназии и Казанского университета, по окончании которого в 1878 году с званием лекаря и уездного врача, 9 января 1879 года оставлен при университете сверхштатным ассистентом гигиенического кабинета. 20 апреля 1884 года командирован на один год в Харьковский университет, для занятий гигиеной под руководством профессора А. И. Якоби. 4 апреля 1885 года назначен сверхштатным лаборантом гигиенического кабинета. 18 октября 1886 года удостоен степени доктора медицины. 22 октября того же года утвержден приват-доцентом Казанского университета по кафедре гигиены. 1 октября 1893 года перемещен экстраординарным профессором гигиены и медицинской полиции в университет святого Владимира. Свои многочисленные статьи, как научные, так и медико-публицистические он печатал в специальных и общих изданиях. Скончался 23 июня 1915 года.

Труды 
 О влиянии влажного и сухого хлора на разного рода ткани : (К вопросу о дезинфекции) : (Чит. в засед. О-ва 18 мая 1880 г.) / [Соч.] В. Д. Орлова Казань : Унив. тип., 1880
 Заметка о казанском православном кладбище (куртине) : (Чит. в засед. Казан. о-ва врачей 27 апр. 1881 г.) / [Соч.] Ассист. при Гигиен. каб. В. Д. Орлова Казань : Унив. тип., 1881
 Гигиена на Всероссийской художественно-промышленной московской выставке (1882 г.) : Отчет командиров. Казан. ун-том ассист. при Гигиен. каб. В. Д. Орлова Казань : Унив. тип., 1883
 Пыль жилых помещений : Материал для метеорологии климата жилого помещения : [Докт. дис.] / [Соч.] Лаборанта при Гигиен. каб. Казан. ун-та, лекаря В. Орлова Казань : тип. Ун-та, 1886
 О проницаемости штукатурки для воздуха : (Чит. в заседании О-ва врачей при Казан. ун-те 5 марта 1887 г.) / [Соч.] Прив.-доц., д-ра мед. В. Д. Орлова Казань : тип. Ун-та, 1887
 Материалы к решению вопроса о гигиенических достоинствах древесных пород, употребляемых для построек в средних полосах России / [Соч.] Прив.-доц. Казан. ун-та, д-ра мед. В. Д. Орлова Санкт-Петербург : паровая скоропеч. П. О. Яблонского, 1890
 К вопросу о «нестепном» кумысе и о методике анализа кумыса : Анализ кумыса Танаев. кумысолечеб. заведения / В. Д. Орлов, прив.-доц. Казан. ун-та Казань : тип. Ун-та, 1890
 Наглядное определение «скважности» хлеба фотографированием и посредством получения оттиска с хлебного сухаря / [Соч.] Прив.-доц. Казан. ун-та д-ра В. Д. Орлова Казань : тип. Ун-та, 1890
 Исследование зернового хлеба и муки со спорыньей из Нолинского уезда Вятской губернии, урожая 1889 года : (Материалы для изучения эпидемий злой корчи в России) / В. Д. Орлов, прив.-доц. Казан. ун-та Казань : тип. Ун-та, 1891
 Желудковый «голодный» хлеб из Лаишевского уезда Казанской губернии / В. Д. Орлов, прив.-доц. Казан. ун-та Казань : тип. Ун-та, 1891
 «Кумышка» — водка вотяков / [Соч.] Прив.-доц. Казан. ун-та, д-ра мед. В. Д. Орлова Санкт-Петербург : паровая скоропеч. П. О. Яблонского, [1891]
 Очерк истории и гигиены женской одежды : Публ. лекция, чит. 22 марта 1892 г. … / В. Д. Орлов, прив.-доц. Казан. ун-та Казань : Н. Я. Башмаков, 1892
 Конина на Казанском татарском рынке / [Соч.] Прив.-доц. В. Д. Орлова Санкт-Петербург : тип. Дома призрения малолет. бедных, 1892
 Современное санитарное состояние г. Казани и меры оздоровления и благоустройства за пятилетний период — 1899—1892 гг. : Записка, сост. по поруч. Гор. думы, прив.-доц. Казан. ун-та, д-ром мед. В. Д. Орловым Казань : тип. А. А. Родионова, 1893
 Данные о ходе холерной эпидемии и о мерах против неё в г. Самаре в 1892 году / [Соч.] Проф. В. Д. Орлова Казань : типо-лит. Ун-та, 1894
 Виктор Андреевич Субботин как ученый и профессор : [Ум.] 17 сент. 1898 г. / [Проф. В. Д. Орлов] Киев : тип. Ун-та св. Владимира (Н. Т. Корчак-Новицкого), [1899]
 К вопросу о гигиене улиц г. Киева : (Сообщ., чит. в заседании О-ва киев. врачей 11 дек. 1899 г.) / Проф. В. Д. Орлов Киев : тип. Ун-та св. Владимира (Н. Т. Корчак-Новицкого), 1900
 Памяти профессора Макса фон-Петтенкофера : (Сообщ. сделано 15 марта 1901 г.) / Проф. В. Д. Орлов [Киев] : тип. Ун-та св. Владимира АО печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, [1901]
 Простой прием охлаждения воды для питья : (С демонстрацией) : (Чит. в заседании Физ.-мед. о-ва при Ун-те св. Владимира, 1 нояб. 1901 г.) / Проф. В. Д. Орлов Киев : тип. Ун-та св. Владимира АО печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, [1902]
 Обзор успехов по практической дезинфекции за 1901 год / Проф. В. Д. Орлов Киев : тип. Ун-та св. Владимира АО печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1903
 О водоснабжении г. Киева : Докл. Киев. отд. Р. о-ва охранения нар. здравия, 4 февр. 1903 г. / [Соч.] Проф. В. Д. Орлова [Санкт-Петербург] : тип. П. П. Сойкина, ценз. 1903
 Русский Красный Крест и его задачи в военное и мирное время / Проф. В. Д. Орлов Киев : тип. Ун-та св. Владимира АО печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1904
 Пособие к практическим занятиям по гигиене и медицинской полиции для студентов Медицинского факультета Университета св. Владимира / [Соч.] Проф. В. Д. Орлова Киев : тип. Ун-та св. Владимира АО печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1905
 Тридцатилетие лаборатории гигиены Университета св. Владимира (1875—1905 гг.) : (Материалы для истории каф. гигиены) / [Проф. В. Д. Орлов] Киев : тип. Ун-та св. Владимира АО печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1906

Источники 
 Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского университета : За сто лет (1804—1904) : В 2 ч. / Под ред. заслуж. орд. проф. Н. П. Загоскина. Ч. 1- стр 284
 Владимир Акимович Волков, М. В. Куликова Российская профессура, XVIII-начало XX вв: Биологические и медико-биологические науки стр 334

Ссылки 
 [dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/96022/Орлов Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (1890—1907 гг.) ]

Преподаватели Казанского университета
Профессора Киевского университета
Выпускники 1-й Самарской мужской гимназии
Выпускники Казанского университета